Hatala ist der Familienname von:

 Gregor Hatala, österreichischer Balletttänzer
 Marián Hatala (* 1958), slowakischer Schriftsteller